Louis Massicotte, homme d'affaires québécois, fondateur de Medical Intelligence.
 Louis Massicotte (1953-), politologue et essayiste québécois.